Хьюсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хьюсон, Ив (род. 1991) — ирландская и американская актриса.
 Хьюсон, Пол Дэвид (более известен как Боно; род. 1960) — ирландский рок-музыкант, вокалист рок-группы U2.